Bierkade (Alkmaar), een kade en straat in Alkmaar
 Bierkade (Den Haag), een gracht in Den Haag
 Bierkade (Leeuwarden), een kade in binnenstad Leeuwarden
 Bierkade (Enkhuizen), een havenkade in Enkhuizen
 Bierkade (Hoorn), een gracht in Hoorn
 Bierkade (Purmerend), een straat en voormalige gracht in Purmerend
 Bierkade Utrecht, een kade in Utrecht.
 Bierkade (Weesp), een kade in Weesp.